Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption ist der Name folgender Kirchen in Frankreich:

 Kathedrale Notre-Dame-de-l’Assomption (Luçon), Département Vendée
 Kathedrale Notre-Dame-de-l’Assomption (Ajaccio), Korsika